Каменар може да се отнася за:

 Каменар (област Бургас), квартал на Поморие, област Бургас
 Каменар (област Варна), село в област Варна
 Каменар (област Разград), село в област Разград